Duety kobiet były jedną z dwóch konkurencji w pływaniu sychronicznym jakie rozegrano podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Konkurencja rozegrana została na pływalni w Olympic Aquatic Centre w dniach 23 - 25 września 2004 r.
Do rywalizacji przystąpiły 24 duety. W eliminacjach każdy z duetów wykonał w program techniczny oraz program dowolny. Na końcowy wynik składało się 50% oceny uzyskanej za program techniczny oraz 50% oceny za program dowolny. Do finału zakwalifikowało się 12 najlepszych duetów.

W finale każdy z duetów wykonał program dowolny. Na ostateczny wynik składało się 50% oceny uzyskanej za program dowolny w finale oraz 50% oceny za program techniczny z eliminacji.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Linki zewnętrzne 

Pływanie synchroniczne na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004